Буркут — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Буркут — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Крыма.
 Буркут (Вабкентсий район, Бухарская область) — село (кишлак) в Республике Узбекистан.

Фамилия:
 Буркут, Иван Сидорович (1920—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Буркуты — один из вариантов монгольского этнонима баргут, а также племя в составе узбеков, когда-то жившее в Сибири (в районе Чинги-Туры).
 Буркуты — село в Голопристанском районе Херсонской области Украины.